Blümm ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Blümm (1768–1823), deutscher Klassischer Philologe
 Oskar Blümm (1884–1951), deutscher Offizier

Siehe auch:
 Blüm